Rurange  peut faire référence à :
 Rurange, ancienne commune de Moselle rattachée à Mégange.
 Rurange-lès-Thionville, commune de Moselle.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités